Епархия Арлингтона () — епархия Римско-католической церкви с центром в округе Арлингтон, США. Епархия Арлингтона входит в архиепархию Балтимора. Кафедральным собором епархии Арлингтона является собор святого Томаса Мора в округе Арлингтон.

История 
28 мая 1974 года Римский папа Павел VI  издал буллу Supernae Christifidelium, которой учредил епархию Арлингтона, выделив её из архиепархии Вашингтона и епархии Ричмонда.

Ординарии епархии 
 епископ Thomas Jerome Welsh (4.06.1974 — 3.02.1983);
 епископ Джон Ричард Китинг (7.06.1983 — 22.03.1998);
 епископ Paul Stephen Loverde (25.01.1999 — 4.10.2016);
 епископ Michael Francis Burbidge (4.10.2016 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Bolla Supernae Christifidelium, AAS 66 (1974), стр. 469

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт епархии
 Информация

Католические епархии США
Религия в Виргинии
Арлингтон (округ, Виргиния)